Gebhardi est un patronyme d'origine germanique, dérivé du prénom Gebhard, notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1657–1729), théologien allemand ;
  (1667–1693), mathématicien et historien allemand ;
  (1699–1764), historien et généalogiste allemand, fils du précédent ;
 Ludwig Albrecht Gebhardi (1735–1802), historien, bibliothécaire et archiviste allemand ;
  (), écrivain allemand ;
 Johann Nikolaus Gebhardi (1781–1813), organiste allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique